

Code 
HLP est un code qui peut désigner :
 Aéroport Halim Perdanakusuma, à Jakarta, selon le code AITA des aéroports.

Abréviation 
hlp est une abréviation qui peut désigner :
 .hlp (où hlp et l'abréviation de help), une extension de nom de fichier d'aide au format Microsoft WinHelp ;
 hyperlipidémie (ou hyperlipémie).

Sigle 
HLP est un sigle qui peut désigner :
 haut-le-pied, une expression concernant le transport ferroviaire et routier ;
 HLP, un trio musical composé de Daniel Humair, Eddy Louiss et Jean-Luc Ponty ;
 Humanités, littérature et philosophie, un enseignement de spécialité du baccalauréat général, en France.

Code IATA des aéroports